Toome ist der Familienname folgender Personen:

 Indrek Toome (1943–2023), estnischer Politiker
 Koit Toome (* 1979), estnischer Sänger

Toome steht für:
 Toome (Nordirland), Dorf im County Antrim, Nordirland

Siehe auch:
 Thome
 Tome
 Toom